Такмичење у одбојци за мушкарце је на Олимпијским играма одржано од 15. до 29. августа, у једној хали, капацитета 10.520.

Репрезенције 12 земаља су биле подељене у две групе са по шест екипа. Прве четири екипе из обе групе су избориле пласман у четвртфинале. Није било разигравања за пласман од 9. до 12. места, тако да су петопласиране екипе делиле 9, а шестопласиране 11. место.

Домаћин

Квалификације 

* Азијске квалификације су одржане у склопу Светских квалификација 2. Првопласирана екипа на турниру се квалификовала као победник Светских квалификација 2, док је најбоље пласирана азијска екипа на такмичењу остварила пласман као победник Азијских квалификација.

Жреб 
Тимови су разврстани у две групе, по серпентина систему, сходно рејтингу на ФИВБ листи из јануара 2004, приказаном у заградама поред имена репрезентација.

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Финалне утакмице

Коначни пласман

Награде 
 Најкориснији играч
  Жиба
 Најбољи поентер
  Андреа Сарторети
 Најбољи нападач
  Данте Амарал
 Најбољи блокер
  Алексеј Кулешов
 Најбољи сервер
  Андреа Сарторети
 Најбољи играч у пољу
  Серхио Сантош
 Најбољи техничар
  Рикардо Гарсиа
 Најбољи примач
  Серхио Сантош
 Најбољи либеро
  Серхио Сантош

Спољашње везе 
 Званични вебсајт
 Коначни пласман
 Резултати на Todor66.com
 Резултати на Sports123.com 
 Резултати на Sports–Reference.com

Спортови на Летњим олимпијским играма 2004.
Одбојка на Летњим олимпијским играма 2004.